Paussus  — род мирмекофильных жуков-пауссин из семейства жужелиц. Более 350 видов. В России — 1 вид.

Распространение 
Палеотропика и южная Палеарктика.

Описание 
Обладают крупными усиками. Жуки—мирмекофилы, которые живут ассоциациями с муравьями. В связи с этим и произошли английские названия «ants' guest beetles» — «жуки-гости муравьёв», и «ants' nest beetles» — «муравейниковые жуки». Выделяют летучие вещества (феромоны) из подкожных желёз, которые действуют умиротворяюще на муравьёв и подавляет их обычную агрессию против «злоумышленников». Взамен, жуки и их личинки получают пищу муравьёв, а также личинки жуков не прочь полакомиться и молодым выводком самих муравьёв.

Классификация 
Более 350 видов и 50 подродов.
 триба Paussini Latreille, 1807
 подтриба Paussina Latreille, 1807
 род 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  — Азербайджан, Армения, Болгария, Грузия, Греция, Иран, Иордания, Казахстан, Киргизия, Ливан, Македония, Сирия, Таджикистан, Туркмения, Турция, Узбекистан. В России отмечен в Предкавказье, на Кавказе и в Западной Сибири

Примечания

Литература 
 Nagel P., 1977. Revision der Paussus armatus-Gruppe (Coleoptera, Carabidae, Paussinae). Stuttgarter Beiträge zur Naturkunde, Serie A, 293, 1-95.
 Nagel P., 1980. Systematik und Verbreitung der Paussus inermis-Gruppe (Coleoptera, Carabidae, Paussinae). Revue de Zoologie africaine, 94 (2): 341—379, Tervuren. 
 Nagel P., 1986. Revision der Paussus laevifrons-Gruppe (Coleoptera, Carabidae, Paussinae). Zoologische Jahrbücher, Abteilung für Systematik, Ökologie und Geographie der Tiere, 113: 141—201.
 Nagel P., 2004. Carabidae, Paussinae, genus Paussus. Errata for Volume 1. pp. 21 — In Löbl I, Smetana A (eds): Catalogue of Palaearctic Coleoptera, Vol. 2. Stenstrup: Apollo Books, 942 pp.

Ссылки 
 Carabidae of the World Database (CWD) (2008): Trees of family Carabidae. 
 Виды Paussus Европы

Пауссины
Мирмекофилы
Роды жесткокрылых